Sulejów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Sulejów, une gmina mixte du powiat de Piotrków de la Voïvodie de Łódź
 Sulejów, ville de la voïvodie de Łódź et siège de la gmina précédente
 Sulejów, village de la voïvodie de Mazovie
 Sulejów, village de la voïvodie de Sainte-Croix